

Architettura
Villa Longoni - edificio di Desio

Biografie
 Alberto Longoni, conosciuto come Jack La Cayenne – attore, ballerino, caratterista e fantasista italiano
 Alberto Longoni – pittore italiano
 Ambrogio Longoni – politico e militare italiano
 Angelo Longoni – calciatore italiano
 Angelo Longoni – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Angelo Longoni – regista e sceneggiatore italiano
 Attilio Longoni – pioniere dell'aviazione, giornalista e politico italiano
 Curzio Longoni – calciatore italiano
 Davide Longoni – thaiboxer italiano
 Edgardo Longoni – giornalista e dirigente sportivo italiano
 Emilio Longoni – pittore italiano
 Giuseppe Longoni – calciatore italiano
 Mario Longoni – calciatore italiano
 Tarcisio Longoni – politico italiano.